

Новопокровське сільське поселення — сільське поселення, Кожевниковський район, Томська область
 Новопокровське сільське поселення — сільське поселення, Новопокровський район, Краснодарський край